Три Копці:
 Трикопці — село в Житомирському районі Житомирської області
 Три Копці — село в Рівненському районі Рівненської області